Supercoppa olandese 2020 – torneo di pallavolo femminile
 Supercoppa olandese 2020 – torneo di pallavolo maschile